Podpeč (Brezovica), een plaats in de Sloveense gemeente Brezovica
 Podpeč (Dobrepolje), een plaats in de Sloveense gemeente Dobrepolje
 Podpeč (Koper), een plaats in de Sloveense gemeente Koper